Хуан Хосе Руис де Аподака и Элиса (, , Кадис, Испания — , Мадрид, Испания) — 1-й граф Венадито, испанский морской офицер, вице-король Новой Испании с 20 сентября 1816 по 5 июля 1821 годы.

Военная карьера 
Руис де Аподака родился в Кадисе в семье известных баскских торговцев. Он поступил на службу в военно-морской флот в 1767 году и принял участие в кампании против алжирских пиратов. В 1770 году он был произведен в чин прапорщика. Он находился в Перу с 1770 по 1778 и в Англии с 1779.

С 1781 по 1790 был капитаном на линейных кораблях, а потом он отвечал за реконструкцию гавани в Таррагоне. В октябре 1802 года он был назначен комендантом арсенала в Кадисе, где командуя эскадрой добился значительных успехов. Когда французы вторглись в Испанию, он принял командование остатками испанского флота, значительная часть которого была захвачена или уничтожена в Трафальгарском сражении, под его командой была захвачена эскадра Розили. Впоследствии он был полномочным послом в Великобритании и генерал-капитаном Испанской Флориды и Генерал-капитаном Кубы (1812-15). У него была репутация человека тактичного и здравомыслящего. За свои заслуги он был награжден военными орденами Святого Фердинанда и Святого Херменегильдо.

Вице-король Новой Испании 
В момент большой турбулентности в мексиканской войне за независимость он был назначен вице-королем Новой Испании в начале 1816 года, но он не принимал этот пост от Феликса Кальехи до 20 Сентября. Как новый вице-король Аподака предложил амнистию повстанцам. Тысячи повстанцев согласились, и только Висенте Герреро на юге и Гуадалупе Виктория и Николас Браво Руэда в Веракрусе продолжали восстание. Вице-король также отменил жесткую политику Кальехи и приказал, чтобы ни при каких обстоятельствах пленные повстанцы не подвергались немедленному расстрелу.

Он запретил запускать воздушных змеев (в качестве меры безопасности, потому что они обычно запускались с крыш). Он внимательно просмотрел публичные отчеты и обнаружил, что Каллеха вел их точно и аккуратно. Он погасил государственный долг, перестал полагаться на займы для финансирования правительства и вместо этого полагался только на таможенные пошлины, налоги и другие сборы, причитающиеся правительству. Он возродил коммерческий и горнодобывающий секторы экономики, насколько это было возможно во время войны.

17 апреля 1817 года испанский либерал Франсиско Хавьер Мина и 308 добровольцев прибыли в Сото-ла-Марина, Новый Сантандер, из Лондона и Нового Орлеана. Мина опубликовал манифест, в котором говорилось, что он борется не против Испании, а скорее против тирании короля Фердинанда VII с целью восстановить конституционный режим. 24 мая его войска начали марш вглубь страны, чтобы присоединиться к повстанцам, руководимым Педро Морено в Фуэрте-дель-Сомбреро, к северо-востоку от Гуанахуато. Аподака послал сильную команду против Мины и его союзников под командованием фельдмаршала Паскуаля Линьяна. После активных боев Линьян убил Морено и взял Мину в плен на ранчо дель Венадито, недалеко от Силао 27 Oктября. Мина был расстрелян 11 ноября. В результате этого действия вице-король получил титул «Конде де Венадито», что вызвало много насмешек. И снова казалось, что восстание разгромлено.

Соединенные Штаты и Великобритания, которые после Наполеоновских войн больше не были союзниками Испании. Вместе с Францией они были заинтересованы в коммерческих преимуществах, которые они получили бы, поддерживая повстанцев в испанских владениях. Испанские агенты получили известие о том, что британцы Томас Кокрейн и Уилсон готовили экспедицию против Новой Испании, и что мексиканские повстанцы в Нью-Йорке купили канонерскую лодку, которую они базировали в заливе Матагорда чтобы напасть на торговые порты в Мексиканском заливе. Поэтому Аподаке были даны инструкции удвоить бдительность на побережье. Повстанцам удалось захватить вооруженное торговое судно из Веракруса и казнить капитана. Американцу Уильяму Робинсону удалось занять Альтамиру и Тампико, надеясь придать новый импульс революции, но Робинсон был взят в плен в Тампико и отправлен в Кадис. С помощью англичан он бежал в Гибралтар. Позже Испания и Соединенные Штаты подписали Договор Адамса — Ониса от 22 Февраля 1819. Договор установил границы между Соединенными Штатами и Новой Испанией, которые были предметом спора со времен Луизианской покупки. США получили Флориду и отказались от своих притязаний на Техас. Испания отказалась от своих притязаний на Орегонской земли.

Предыдущий вице-король, Кальеха, основал форт на старом табачном складе в Мехико, названный «Ла Сиудадела». Аподака превратил его в склад оружия и боеприпасов, но они постепенно разворовывались. Он приказал бригадиру Франсиско Новелла взять на себя ответственность за Ла Сьюдаделу и остановить воровство. Новелла счел эту задачу ниже своего достоинства и смог заручиться поддержкой Королевской аудиенсии Мехико. Этот инцидент сделал Новеллу врагом Руиса де Аподаки, и именно Новелла позже сверг его и заменил в 1821 году.

План Итурбиде 
1 января 1820 года полковник Рафаэль Риего поднялся в восстании в Андалусии, Испания, требуя восстановления Конституции 1812 года. Фердинанд VII был вынужден восстановить конституцию 9 марта 1820 года в Испании и во всех испанских владениях. Когда приказ прибыл в Новую Испанию, Аподака отложила его публикацию в ожидании результатов секретных переговоров, проводимых в церкви Сан-Фелипе-Нери «Ла Професа». 7 марта 1821 года участники переговоров договорились о принятии декларации независимости Новой Испании, сопровождаемой предложением Фердинанду VII править как абсолютный монарх, без упоминания конституции.

Для того чтобы этот план увенчался успехом, была необходима поддержка военных. С этой целью вице-король выбрал генерала Агустина де Итурбиде представлять клику, в то же время освобождая его от судебного разбирательства, связанного с обвинениями в ненадлежащем поведении в Эль-Баджио. Этот план, как выяснилось по иронии судьбы, стал известен как «План Итурбиде». 9 ноября 1820 года Итурбиде был назначен командующим роялистскими войсками на юге страны. Тем временем 31 мая 1820 года Аподака восстановил Конституцию 1812 года.

Игуальский план 
Преследуя свои собственные амбиции, Итурбиде переписывался, а затем встретился с генералом повстанцев, с которым его послали сражаться, Висенте Герреро, что привело к так называемым «Объятиям Акатемпана» 10 Февраля 1821. Они вдвоем договорились провозгласить независимость Мексики. Это соглашение было объявлено 2 марта 1821 года в городе Игуала.

Это соглашение стало известно как Игуальский план. Он пригласил вице-короля Руиса де Аподаку стать лидером движения за независимость. Вице-король отклонил это предложение и объявил Итурбиде предателем и вне закона. Он послал против него войска, но повсюду войска взбунтовались и перешли на сторону Итурбиде. Подполковник Антонио Лопес де Санта-Анна, например, принял План Игуала в Халапа-Энрикес 29 мая 1821 года.

Свержение Руиса де Аподаки 
Роялисты во главе с бригадиром Бучели объявили Аподаку некомпетентным и сместили его 5 июля 1821 года. Аподака был отправлен в Испанию для предъявления обвинений, но он был освобожден от ответственности и вернулся к службе. На момент своей смерти в 1835 году он был генерал-капитаном испанского военно-морского флота.

Город Аподака в Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика, назван в его честь.

Генерал Франсиско Новелла был назначен временным вице-королем до прибытия Хуана О’Доноху на смену Руиса де Аподаки. 300-летнее правление Мексики Испанией подходило к концу.

Примечания и ссылки 

 García Puron, Manuel, México y sus gobernantes, v. 1. Mexico City: Joaquín Porrua, 1984.
 Orozco L., Fernando, Fechas Históricas de México. Mexico City: Panorama Editorial, 1988, .
 Orozco Linares, Fernando, Gobernantes de México. Mexico City: Panorama Editorial, 1985, .

Упоминания в литературе 
 
 
 
 
 
 

Вице-короли Новой Испании